442oons је Јутјуб канал који је основао Дин Стобарт и бави се снимањем анимираних пародија везаним за разне фудбалске мечеве. Стобарт тренутно ради са OneFootball-ом, Бундеслигом и многим другим фудбалским брендовима како би правио видео-клипове сваке недеље на њиховим каналима.

Историја 
Оснивач канала је Дин Стобарт, по професији наставник из Нортона, грофовија Дарем. У прошлости је радио хонорарно као војс-ектор, а такође је правио анимације за своје часове када предаје. Рекао је да "је видео да нико до тада није правио анимиране видее о фудбалу", па је он направио свој први анимирани клип, пародију о уругвајском фудбалеру Луису Суаресу и тадашњем тренеру Арсенала, Арсену Венгеру у цртаној пародији са сценом из филма "Кад јагањци утихну" у августу 2013. Тај видео тренутно има 2,6 милиона прегледа, а уследио је још један видео са Суаресом у главној улози који је сакупио 17,5 милиона прегледа. Од тада, 442oons је сарађивао са TalkSport-ом и Скај Спортсом на анимацијама. Његови видеи су, такође били емитовани на Метро-у и у шпанској Марки. Стобарт је у једном интервјуу изјавио за Тјубфилтер да је његов следећи циљ да сакупи два милиона претплатника (што је успео у јулу 2018). Иако је Дин првобитно своје видее правио сам, запослио је три аниматора, Сема Данскома, Мајка Милера и Џејмса Вилијамса. Данском и Стобарт су били приказани и ликом у неким каснијим клипов има, где играју игрице на телефону, као нпр. Онлајн Сокер Менаџер. У видеу који говори како је 442oons достигао 3 милиона пратилаца у јулу 2020. Сем Данском је потврдио да напушта канал. Тренутно канал има четири аниматора, доласком нова два аниматора Лорена Бегстафа и Карла Харгривса. Тренутно најгледанији видео на каналу је "MSN SONG", објављен 2015. са 27,7 милиона прегледа.

У јулу 2017. Стобарт је направио нови јутјуб канал на ком снима пародије о познатим личностима. Канал се зове Celebri2oons. Канал никада није привукао мало већу пажњу, стога Дин не објављује често на њему. Дана 24. априла 2019. Стобарт је направио игрицу по имену "442oons Football Runner" која садржи ликове који су креирани спајањем два играча. У 2020. години 4. јула, Британац је створио још једну игрицу за мобилни телефон по називу "442oons Football Shooter". Он је такође био и у партнерству са јутјуб каналом Бундеслиге, OneFootball, The Football Republic, FREEbets и другим јутјуб каналима.

Рад канала 
Једног летњег дана 2013. Дину је било досадно и схвативши да се до тада нико није бавио фудбалским пародијама одлучио је да покуша. Био је свестан да и од раније има таленат за глуму, такође и добар хумор. Још са 16 година радио је као глумац у тв-шоу, а инспирацију за свој канал стекао је из ситком-серија South Park и Beavis and Butthead. Своју публику је освојио тиме што може да идентично "скине" глас готово сваког играча или тренера, сјајним цртежима играча и комичним идејама за видее. У неким видеима се појављује и Стобартов лик, специфичног изгледа-дуга коса и брада а обично бива у улози возача, навијача, судије, голмана, репортера, доктора или дефанзивног играча. Појављује се и у издањима "питања и одговори"(Q&A). 442oons већ од самог оснивања канала бележио је константно брз раст пратилаца и прегледа, а највише је растао у време Светског првенства у фудбалу 2014. у Бразилу и почетком снимања скечева везаних не само за енглеску Премијер лигу, већ и за Лигу шампиона и друге европске дербије.

Награде 
Канал је освојио неколико награда, избор за најбољи фудбалски видео (2015. у Манчестеру), најбољи фудбалски блог у избору навијача (2016. додељена на Олд Трафорду) и награду за најбољег креатора фудбалских видеа у избору навијача 2018.

Референце 

Британски јутјубери